Manolín è uno pseudonimo che può riferirsi a:
Manuel Fernández, calciatore spagnolo 
Manuel Robles García, calciatore spagnolo
Manuel López Arias, calciatore spagnolo
Manuel Heliodoro García García, calciatore spagnolo
Manuel Martínez Canales, calciatore spagnolo
Manuel Torres Soto, calciatore spagnolo
Manuel Moreno Rodríguez, calciatore spagnolo
Manuel Santana Sosa, calciatore spagnolo
Manuel Pérez Dueñas, calciatore spagnolo
Manuel Nogueras Carretero, calciatore spagnolo
Manuel De la Cuesta Martínez, calciatore spagnolo